Нефритический синдром — симптомокомплекс, развивающийся на фоне воспалительных заболеваний почек. Синдром характеризуется появлением эритроцитов в моче (макрогематурия), белка (протеинурия), повышением артериального давления и формированием периферических отеков мягких тканей. Нефритический синдром – один из синдромов, указывающий на наличие гломерулонефрита у человека.

Клиническая картина 
Классические признаки нефритического синдрома:
 Гематурия (кровь в моче)
 Макрогематурия
 Отеки конечностей и лица
 Артериальная гипертензия
 Гипокомплементемия
 Олигоанурия

К неспецифическим относят:
 Тошнота, рвота, слабость и как следствие развитие анорексии.
 Головные боли
 Боли в пояснице или в животе
 Скарлатина или импетиго
 Повышение массы тела
 В очень редких случаях возможно повышение температуры

Этиология 
В большинстве случаев толчком к развитию синдрома служит инфекционный процесс, обусловленный деятельностью болезнетворных бактерий и вирусов.

Факторы провоцирующие развитие Острого нефритического синдрома:

Различные заболевания почек: (болезнь Берже, мезангиокапиллярный гломерулонефрит и т.д)
Системные заболевания, такие как: Cистемная красная волчанка, болезнь Шёнлайна-Геноха, васкулит, наследственный лёгочно-почечный синдром (синдром Гудпасчера).
Cмешанные причины, например: введение различных сывороток или вакцин, облучение, синдром Гиена-Барре и т.д.
К вирусным относят: гепатит В, инфекционный мононуклеоз, вирусы Коксаки, эпидемический паротит, ветряная оспа, эховирусы и так далее.
Бактериальные: сепсис, брюшной тиф, эндокардит, пневмококковая или менингококковая инфекции и прочие.

Лечение 
Так как нефритический синдром является лишь составной частью патологического процесса лечение осуществляется за счет устранения основного заболевания.

См. также 
Гломерулонефрит

Ссылки 
Нефритический синдром 

Нефритический синдром

Синдромы по алфавиту
Заболевания почек